

События 
 Консулы Септимий Акиндин и Луций Арадий Валерий Прокул.
 Константин II вторгся в Италию, но был убит недалеко от Аквилеи. Констант присоединил его владения.
 340—346 — Антиепископ Александрии Григорий.
 Неудачный поход Ши Ху на Муюна Хуана.
 Шеигянь установил штат чиновников-китайцев.
 Ульфил был рукоположён в сан епископа Евсевием, столпом арианства.

Родились 
 Амфилохий Иконийский — святой; епископ Иконийский, современник и друг Василия Великого и Григория Богослова, двоюродный брат последнего.
 Анастасий I — папа Римский.
 Арбогаст (военный магистр) — римский полководец франкского происхождения в конце IV века.
 Гельвидий — христианский богослов IV века, писатель.
 Елена из Кэрнарфона — валлийская святая.
 Коналл Корк — король Мунстера.
 Пимен Великий — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
 Присциллиан — испанский ересиарх, епископ Авилы.
 Фасянь — китайский буддистский монах и путешественник.

Скончались 
 Аматор из Труа — святой епископ Труа.
 Евсевий Кесарийский — греческий церковный историк, богослов, «отец церковной истории», друг императора Константина.
 Константин II — римский император, сын Константина Великого.

См. также